Ordning kan syfta på:

 Ordning (biologi) – en hierarkisk grupp inom Carl von Linnés systematik över organismer
 Allmän ordning – ett juridiskt begrepp

Matematik 
 Ordning (gruppteori) – antalet element i en ändlig grupp eller i en cyklisk delgrupp genererad av ett gruppelement
 Ordning (talteori) – ett begrepp inom talteorin, egentligen ett specialfall av ordningen för ett gruppelement
 Ordnad mängd – en ordningsrelation som kan utgöras av antingen linjär ordning eller en partiellt ordnad mängd
 Linjär ordning – en binär relation på en mängd som ordnar elementen i en stigande eller fallande ordning
 Partiellt ordnad mängd –  en mängd utrustad med en speciell binär relation

Fysik 
 Entropi – fysikalisk tillståndsfunktion

Se även 
 Disciplin – upprätthållande av ordning och regelföljande
 Kosmos – ordningen i världen